Package – l'imballaggio (scatola o busta di vari tipi e dimensioni), destinato ad esposizione e vendita, in cui viene inserito un prodotto commerciale
 Package – in elettronica, l'alloggiamento dove vengono inseriti i circuiti elettronici
 Package – nel linguaggio di programmazione Java, una collezione di classi e interfacce correlate
 Package – nel sistemi operativi BSD/*nix il codice sorgente compilato in binario di un port o più in generale di un software adatto all'installazione

Altri progetti